Bannock County, een county in Idaho, Verenigde Staten
Bannock (volk), een Indianenstam
Bannock (Ohio), een plaats in Ohio, Verenigde Staten
Bannock (brood), een soort brood, meestal bereid in een koekenpan

Zie ook 
Bannack, een spookstad in Montana, vernoemd naar de Bannock-indianen.